Men’s Travelers NOCA Provincials 2014, turniej wyłaniający mistrzów Northern Ontario mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 5-9 lutego 2014 w Schumacher, na lodowisku McIntyre Curling Club.

W zawodach wzięło udział 8 drużyn grających Round Robin. Tytułów mistrzowskich powinna bronić drużyna Brada Jacobsa, reprezentowała ona jednak Kanadę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 i nie brała udziału w rywalizacji krajowej.

W turnieju triumfowała drużyna Jeffa Currie, która w finale pokonała 9:4 Briana Adamsa Juniora.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
5 stycznia 2014; 14:30

Sesja 2. 
5 stycznia 2014; 19:30

Sesja 3. 
6 stycznia 2014; 13:00

Sesja 4. 
6 stycznia 2014; 19:30

Sesja 5. 
7 stycznia 2014; 12:00

Sesja 6. 
7 stycznia 2014; 19:30

Sesja 7. 
8 stycznia 2014; 9:30

Tie-breaker 
8 lutego 2014; 14:30

8 lutego 2014; 19:30

Play-off

Półfinał 
9 lutego 2014; 9:00

Finał 
9 lutego 2014; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Bibliografia 
 2013-2014 Men's Travelers NOCA Provincials w serwisie playdowns.com 

2014 w curlingu
2014
2014 w Kanadzie